Aiguille de Tré-la-Tête, un sommet du sud du massif du Mont-Blanc ;
 glacier de Tré-la-Tête ;
 refuge de Tré-la-Tête ;